Satz von Hölder steht in der Mathematik für:

 Satz von Hölder (Archimedisch geordnete Gruppen), siehe Archimedisches Axiom #Satz von Hölder
 Satz von Hölder (Gruppenwirkungen)
 Satz von Hölder (Gamma-Funktion)
 Satz von Jordan-Hölder
 Hölder-Ungleichung